Качановский сельский совет  () — топоним.

 Качановский сельский совет — входит в состав Хмельницкого района Винницкой области Украины.
 Качановский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Качановский сельский совет — входит в состав Подволочисского района Тернопольской области Украины.